Miejscowości w USA:
 Amity – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Clark
 Amity – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Amity – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Amity – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Amity – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
Gminy w USA:
 Amity (ang. Amity Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Amity (ang. Amity Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Amity (ang. Amity Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Amity (ang. Amity Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Amity (ang. Amity Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Amity (ang. Amity Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Amity (ang. Amity Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie